Пе́трус () — польске і чеське прізвище.

 Єжи Петрус — польський вчений-мистецтвознавець, викладач.
 Роман Петрус — польський вчений.
 Роман Петрус — чеський політик.

Польські прізвища